The Thief ("il ladro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Thief – cortometraggio del 1910 diretto da Tom Ricketts
 The Thief – cortometraggio del 1912 diretto da Edmund Lawrence
The Thief – cortometraggio del 1912 diretto da Edward J. Collins
 The Thief – film del 1914 diretto da Edgar Lewis
 The Thief – cortometraggio del 1920 diretto da Charles Giblyn
 The Thief – film del 1920 prodotto dalla Reelcraft Pictures
 La spia (The Thief) – film del 1952 diretto da Russell Rouse

Letteratura 
 The Thief – romanzo breve di Ruth Rendell del 2006

Televisione 
 Il ladro (The Thief) – episodio in due parti della terza stagione di Matlock